A palha de aço (ou lã de aço, ou ainda esponja de aço) tem como composição o aço carbono, é um produto abrasivo. Trata-se de material não degradável (hoje temos alguns tipos de lã de aço degradáveis), constituído por conjunto de linhas de aço muito finas e entrelaçadas, usado no trabalho de acabamento e polimento de objetos de alumínio ou metal, bem como em limpeza doméstica.

Produzida a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, é vendida comercialmente sob a forma de esponjas de aço impregnadas em sabão. Quando queimada, a lã de aço aumenta de massa, devido ao ferro escaldante combinando com o oxigênio.

A lã de aço apresenta diversos graus de aspereza e sua espessura varia de acordo com o grau de ajuste das lâminas de corte do aço.

A lã de aço pode pegar fogo pelo fato de ter uma elevada área específica em contacto com oxigénio e muitos pontos reativos para uma fácil combustão do ferro (que não acontece facilmente em formas maciças de aço). Quando exposta a calor, faíscas ou chama, a lã de aço (mesmo que úmida) entra muito facilmente em combustão, razão pela qual é bastante usada em "kits" de sobrevivência.

A sua chama é alaranjada e o resultado da sua combustão são vários óxidos de ferro (ferrugem).

Materiais
Esponjas de aço